Petrowo (, ukrainische Entsprechung: Petrowe) ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Petrowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Zielkeim, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Leningrad:
 Petrowo (Leningrad, Gattschina)
 Petrowo (Leningrad, Kirowsk)
 in der Oblast Moskau
 Petrowo (Moskau, Istra)
 Petrowo (Moskau, Kolomna)